Gyula (stad), een stad in Hongarije
Gyula (vorstentitel), een vorstentitel bij de Hongaren in de vroege middeleeuwen